Moluagskirche steht für:

 St Moluag’s Cathedral, Lismore
 St Moluag’s Church, Lewis